Iuri Vasilievici Iakovlev () a fost un actor de teatru și film sovietic și rus, artist al poporului din URSS (1976), laureat al premiului de Stat al URSS (1979).

Este unul dintre cei mai populari actori ai Uniunii Sovietice, avînd la activ peste o sută de roluri în teatru și film. Este cel mai mare maestru a genurilor comedie ("Гусарская баллада", "Ivan Vasilievici își schimbă profesia", "Ironia sorții, sau bucurați-vă De baie!", "Kin-dza-dza") și dramă ("Idiotul", "viraj Periculos", "Любовь земная"). A fost principalul artist al teatrului Vahtangov în perioada lui de glorie.

Biografie 

S-a născut în familia juristului V. V. Iakovlev.

Odată cu începutul Marelui război pentru apărarea patriei familia Iakovlev a fost evacuată în Ufa. Despre aceste groaznice prime zile de război Iuri Vasilievici a relatat mai târziu.

În Ufa Iuri Iakovlev, la vârsta de 13 ani, a lucrat împreună cu mama sa în spital. În 1943, familia Iakovlev s-a întors la Moscova. Iurie a studiat în școala de seara și a lucrat ca asistent de mecanic în garaj.

În 1943, a devenit interesat de diplomație și limbi străine, și avea de gând să intre la Institutul de Stat din Moscova, dar în scurt timp a decis să aleagă cariera de actor în detrimentul carierei de diplomat. În 1948 a depus documentele la VGIK, dar rezultatul a fost unul nefavorabil (verdictul comisiei de admitere: "nefotogenic"), după care a fost admis la Școala teatrală B. Șciukin. Studiile inițial mergeau nu prea ușor: primul curs, Iakovlev l-a terminat cu nota doi la principala disciplină — măiestria actoricească. Exmatriculării sale s-a opus Mansurova, conducătoarea de curs, care a afirmat: "Am să-l trec mai departe, pentru că el îmi este interesant. Voi lucra cu el".

În 1952, a absolvit Școala Teatrală B. V. Șciukin și tot atunci a intrat în serviciul la Teatrul Academic Vahtangov. Acolo a s-a recomandat ca un talentat actor de dramă, după ce a jucat, în special, rolul lui Trilețkii în "Piesa fără titlu" de A. P. Cehov.

În lumea filmului este din 1953. Primul său rol a fost cel al războinicului din primul film albanez "Marele războinic al Albaniei Skanderbeg", filmat de Serghei Iutkevici, premiat cu mențiune specială de juriul festivalului de la Cannes din 1954.

Primul rol major, după care, cum spunea Iakovlev, lumea a început să-i acorde atenție pe stradă a fost cneazul Mîșkin din filmul "Idiot". Regizorul Ivan Pîriev, de îndată ce l-a văzut pe Iakovlev, a înțeles că aceasta este rolul său.

Popularitatea lui Iakovlev a venit cu rolurile de comedie — Ivan cel Groaznic și managerul de bloc Ivan Bunșa în "Ivan Vasilievici își schimbă profesia" de Gaidai și Ipolit în "Ironia sorții, sau bucurați-vă De baie!" de Reazanov.

În ultimii ani de viață nu a jucat în filme (ultimul rol în film a fost cel al lui Ippolit îmbătrânit în continuarea "Ironiei sorții"), în teatru mai juca doar în «Пристани».

Pe 5 noiembrie 2013 a apărut în public pentru ultima dată, vizitând ceremonia de decernare a premiului fondului "Artist". A murit în noaptea de 30 noiembrie 2013, într-un spital din Moscova, după o boală îndelungată. Cauza decesului a fost fie un atac de cord fie edem pulmonar. Luarea de rămas bun cu actorul a avut loc la Teatrul Vahtangov. Funeraliile au avut loc la Moscova, pe 3 decembrie, la cimitirul Novodevicii.

Familia 
 Bunicul — Vasili N. Iakovlev, comerciant, a fost un mare producător de pantofi pentru populația Voronejului, votant al dumei orășenești din Voronej (ales în 1901, 1905, 1909 și 1913); deținea tarabe la piața de lângă catedrala Smolensk.
 Tatăl — Vasili Vasilievici Iakovlev, jurist, născut la Voronej.
 Mama — asistenta medicală Olga Mihailovna Ivanova, născută la Taganrog.
 Prima soție (1952-1961) — Kira Andreevna Maciulskaia, medic.
 Fiica Aliona Iakovleva (n. 1961) — actriță la Teatrul de Satiră.
 Nepoata Maria Kazakova (n. 1992) — actriță la Teatrul de Satiră.
 A doua soție (1961-1964) — Ekaterina Arkadievna Raikina, actriță, fiica lui Arkadi Raikin (înainte de aceasta a fost căsătorită cu Mihail Derjavin).
 Fiul — Alexei Iakovlev (n. 1961), actor la Teatrul Ermolova, om de afaceri.
 Nepoata — Elizaveta Alexeevna Iakovleva (n. 2003).
 A treia soție — Irina Leonidovna Sergheieva, lucrător emerit al culturii din Federația Rusă, șef al Muzeului teatrului academic de stat Vahtangov.
 Fiul — Anton Zlatov (n. 1969) — regizor, actor, scenarist.
 Nepoții — Andrei (n. 1992) și Petru (n. 1999).
Cu toate nevestele Iakovlev a păstrat o relație bună. Deși, după cum spune prietenul său, Mihail Voronțov, când Iakovlev a adunat documentele pentru titlul de artist al poporului al RSFSR, cineva a trimis la Ministerul culturii o scrisoare anonimă în care scria că latura morală a acestuia nu corespunde titlului.

Creativitatea

Roluri în Teatrul academic Vahtangov 

 1952 — «Отверженные» В. Гюго; режиссёр А. Ремизова — 2-й жандарм
 1952 — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана; режиссёр Н. Охлопков — гвардеец
 1952 — «Два веронца» Шекспира; режиссёр Е. Симонов — Турио
 1953 — «Великий государь» В. Соловьёва; режиссёр Б. Захава — Вельский
 1953 — «Европейская хроника» А. Арбузова; режиссёр Евгений Симонов — Рослен
 1953 — «Раки» С. Михалкова; режиссёры Р. Симонов, Борис Захава — Ленский
 1953 — «Макар Дубрава» А. Корнейчука; режиссёр И. Рапопорт — Кондрат
 1954 — «Глубокие корни» Д. Гоу, А.Д. Юссо; Режиссёр Р. Симонов — Рой Максуэлл
 1961 --- " Стряпуха замужем" - Андрей Пчёлка
 1962 — «Живой труп» Л. Толстого; режиссёр Рубен Симонов — Каренин
 1962 — «Двое на качелях» У. Гибсона; режиссёр Д. Андреева — Джерри Райан
 1963 — «Принцесса Турандот» К. Гоцци; режиссёр Рубен Симонов — Панталоне
 1964 — «Ливень» Б. Войтехова; режиссёр М. Астангов — Иван
 1964 — «Миллионерша» Б. Шоу; Режиссёр Александра Ремизова — Доктор-египтянин
 1965 — «Правда и кривда» М. Стельмаха; режиссёр Рубен Симонов — Заднепровский
 1965 — «Насмешливое моё счастье» Л. Малюгина; режиссёр Александра Ремизова — Антон Чехов
 1966 — «Конармия» И. Бабеля; режиссёр Рубен Симонов — Хлебников
 1967 — «Планета надежды» А. Коломийца; режиссёр Евгений Симонов — Интеллигент
 1968 — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского; режиссёр Александра Ремизова — Глумов
 1970 — «Память сердца» А. Корнейчука; режиссёр Евгений Симонов — Террачини
 1971 — «Здравствуй, Крымов» Ромуальда Назарова; режиссёр Александра Ремизова — Крымов
 1971 — «Выбор» А. Арбузова; режиссёр Л. Варпаховский — Двойников
 1972 — «Шаги командора» В. Коростылёва; режиссёр Александра Ремизова — Николай I
 1974 — «День-деньской» А. Мишарина; режиссёр Евгений Симонов — Семеняка
 1975 — «Господа Глембаи» М. Крлежа; режиссёр Мирослав Белович — Леон Глембай
 1976 — «Неоконченный диалог» Василия Чичкова; режиссёр Евгений Симонов — Сальвадор Альенде
 1977 — «Гибель эскадры» А. Корнейчука; режиссёр Е. Симонов — Адмирал Гранатов
 1978 — «Дела давно минувших дней» Н. Гоголя; режиссёр Александра Ремизова — Автор
 1979 — «Великая магия» Э. Филиппо; режиссёр Мирослав Белович — Калоджеро
 1979 — «Леший» А. Чехова; режиссёр Евгений Симонов — Хрущов
 1983 — «Анна Каренина» Л. Толстого; режиссёр Р. Виктюк — Каренин
 1985 — «Три возраста Казановы» М. Цветаевой; режиссёр Евгений Симонов — старый Казанова
 1987 — «Кабанчик» В. Розова; режиссёр А. Шапиро — Василий Прокофьевич
 1988 — «Стакан воды» Э. Скриба; режиссёр А. Белинский — Болингброк
 1990 — «Уроки мастера» Д. Паунелла; режиссёр Р. Виктюк — Сергей Прокофьев
 1993 — «Без вины виноватые» А. Островского; режиссёр П. Фоменко — Дудукин
 1995 — «Весёлые парни» Н. Саймона; режиссёр А. Житинкин — Вилли Кларк
 1996 — «Пиковая дама» А. Пушкина; режиссёр Пётр Фоменко — Гусар, Граф Сен-Жермен / Англичанин / Чекалинский
 1999 — «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка; режиссёр Пётр Фоменко — Ашиль
 2003 — «Чайка» А. Чехова; режиссёр П. Сафонов — Сорин
 2011 — «Пристань» — Николай Алексеевич

Filmografie 

 1954 — Великий воин Албании Скандербег — воин
 1956 — На подмостках сцены — Чахоткин, актёр
 1956 — Первые радости — Василий Дибич, поручик
 1957 — Необыкновенное лето — Василий Дибич, поручик
 1958 — Ветер — Леонид Закревский, поручик
 1958 — Идиот — Лев Николаевич Мышкин, князь
 1959 — Заре навстречу — Пётр Григорьевич Сапожков
 1959 — Баллада о солдате — голос за кадром (нет в титрах)
 1960 — Евгения Гранде — рассказчик
 1961 — Человек ниоткуда — Владимир Поражаев
 1961 — Чужой бумажник — голос за кадром
 1962 — Гусарская баллада — поручик Ржевский
 1962 — Суд сумасшедших — Рихард Старк, журналист
 1963 — Большая дорога — голос за кадром, поручик Поливанов
 1963 — Пропало лето — голос за кадром (нет в титрах)
 1964 — Лёгкая жизнь — Александр Петрович Бочкин
 1965 — Русский лес — Киттель, немецкий офицер
 1965 — Друзья и годы — Юрий Павлович Державин
 1965 — Как вас теперь называть? — читает перевод
 1966 — Берегись автомобиля — голос за кадром
 1966 — Выстрел — граф
 1966 — Девочка на шаре — отец Дениски
 1967 — Анна Каренина — Стива Облонский
 1967 — Крыжовник — Павел Константинович Алёхин, помещик
 1967 — Лесная симфония (документальный) — читает текст
 1968 — Крах — Андрей Павлович Фёдоров / лже-Мухин
 1968 — Гимнастёрка и фрак (документальный) — читает текст
 1969 — Король-олень — Дерамо
 1969 — Сюжет для небольшого рассказа — Игнатий Потапенко
 1969 — Фауст — Мефистофель
 1971 — Старики-разбойники — голос от автора
 1972 — Pescărușul (Чайка) — Boris A. Trigorin (Борис Алексеевич Тригорин)
 1972 — Опасный поворот — Роберт Кэплен
 1972 — Схватка — Иоахим, немецкий инженер
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию — Иван Васильевич Бунша, управдом / царь Иоанн Грозный
 1973 — Много шума из ничего (нет в титрах)
 1974 — Любовь земная — Тихон Иванович Брюханов
 1974 — Мосфильму 50 (документальный) — читает текст
 1975 — Ирония судьбы, или С лёгким паром! — Ипполит Георгиевич
 1977 — Судьба — Тихон Иванович Брюханов
 1977 — Юлия Вревская — великий князь Николай Николаевич Старший
 1978 — Три ненастных дня — полковник Корнилов
 1979 — Бархатный сезон — де Брашен, миллионер
 1979 — Поэма о крыльях — Игорь Сикорский
 1980 — Идеальный муж — сэр Роберт Чилтерн
 1980 — Мы, нижеподписавшиеся — Юрий Николаевич Девятов
 1980 — Три года — Григорий Николаевич Панауров
 1981 — Бешеные деньги — Иван Петрович Телятев
 1981 — Карнавал — Михаил Соломатин
 1985 — Битва за Москву — Петровский, генерал
 1985 — Страховой агент — голос за кадром
 1986 — Левша — царь Николай I
 1986 — Кин-дза-дза! — Би, пацак
 1987 — Время сыновей — Академик Антон Васильевич Дубцов
 1987 — Избранник судьбы — текст от автора
 1988 — Штаны — актёр Даниил Семёнович Бацанов
 1989 — Кома — отец
 1990 — Ловушка для одинокого мужчины — комиссар полиции
 1991 — Плащаница Александра Невского — Николай Уваров, профессор
 1991 — Семь дней после убийства — Михаил Романович, генерал
 1991 — Велисса — отец
 1992 — Гардемарины — III — Степан Апраксин
 1992 — Милостивые государи — автор / комик / Колпаков / доктор
 1992 — Танцующие призраки — отец Игоря
 1992 — Давайте без фокусов! — читает текст
 1993 — Дети чугунных богов — генерал
 1993 — Супермен поневоле, или Эротический мутант — отец Анатолия
 1995 — Воровка — рассказчик
 1997 — Корабль двойников — голос за кадром
 2001 — Дракоша и компания — профессор (серия 37)
 2007 — Ирония судьбы. Продолжение — Ипполит Георгиевич

Roluri în televiziune 

 1953 — Толстый и тонкий (к/м) — Тонкий
 1956 — Много шума из ничего — Кисель
 1959 — Город на заре — Альтман
 1962 — Интервью у весны — Андрей Пчёлка (из спектакля «Стряпуха замужем»)
 1965 — Под каштанами Праги — Тихий
 1966 — Коллекция Капы — Севстьянов
 1967 — Курьер Кремля — Вацлав Воровский
 1968 — Портрет Дориана Грея — лорд Генри Уоттон
 1969 — Фауст — Мефистофель
 1970 — Драма на охоте — Сергей Петрович Камышёв
 1971 — На всякого мудреца довольно простоты — Глумов
 1971 — Принцесса Турандот — Панталоне
 1972 — Опасный поворот — Роберт Кэплен
 1973 — Память сердца — Антонио Террачини
 1974 — Миллионерша — доктор-мусульманин
 1975 — Конармия — Афанасий Хлебников
 1975 — Насмешливое моё счастье — Антон Павлович Чехов
 1976 — Дамы и гусары — майор
 1978 — Вечер старинных русских водевилей — Логин Осипович Пустернак (водевиль «Дайте мне старуху»)
 1978 — Вечер воспоминаний — Евгений Александрович Сведомский, пианист
 1978 — Три ненастных дня — Игорь Васильевич Корнилов, полковник, следователь
 1979 — Господа Глембаи — Леон Глембай
 1980 — Альманах сатиры и юмора (интермедия «Шубка»)
 1980 — Великая магия — Калоджеро ди Спелта
 1980 — История кавалера де Грие и Манон Леско — отец де Грие
 1981 — Леший — Хрущов
 1983 — Потоп — Фрэзер
 1984 — Этот фантастический мир, вып. 10, «Знак Саламандры» — Битти, брандмейстер
 1987 — К расследованию приступить. Клевета. — Антон Михайлович Звягинцев
 1987 — Игра в детектив. Выпуск 1 — автор криминальных романов
 1987 — Претендент — Билли Хадсон
 1988 — Кругосветное путешествие Бертольда Брехта
 1988 — Игра в детектив. Выпуск 2 — автор криминальных романов
 1988 — Физики — читает текст
 1991 — Дело — князь
 1991 — Машенька — Антон Сергеевич Подтягин
 1992 — Роковые яйца — автор / профессор Персиков
 1992—1997 — Мелочи жизни — Андрей Николаевич Самофалов, политик
 1993 — Трагедия века — Петровский, генерал
 1994 — Без вины виноватые — Нил Стратоныч Дудукин
 1996 — Старые песни о главном 1 — голос за кадром
 1997 — Графиня де Монсоро — барон де Меридор
 1998 — Старые песни о главном 3 — Бунша, заместитель главы администрации / царь Иван Грозный
 2001 — Дракоша и компания — профессор
 2006 — Первый Скорый — Ипполит Георгиевич
 2011 — Пристань — Николай Алексеевич

Sonorizare de filme 
 1977 — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе — дракон Лаур-Балаур
 1963 — Русское чудо — читает текст.

Sonorizare de desene animate 

 1967 — Книга джунглей «The Jungle Book» — Шер-Хан
 1970 — Синяя птица — Дедушка
 1972 — Фаэтон — сын Солнца — космонавт
 1974 — Похождения Чичикова. Манилов — читает текст
 1975 — Парта Гугуцэ — читает текст
 1978 — Муми-тролль и другие — Снусмумрик
 1981 — Отражение — читает текст
 1981 — Приключения Васи Куролесова — Капитан Болдырев
 1982 — Старуха, дверь закрой — читает текст
 1982 — Отчего кошку назвали кошкой — читает текст
 1985 — Козёл да баран — первый волк
 1986 — Улыбка Леонардо да Винчи — читает текст
 1987 — Самовар Иван Иваныч
 1988 — Остров сокровищ — Бен Ганн
 1989 — Музыкальный магазинчик — читает текст
 1989 — Рождение Эрота — Зевс
 1991 — Иван-Царевич и серый волк
 2000 — Кисточка в сборнике «Весёлая карусель» № 31 — читает текст

Spectacole radio 
 Клуб знаменитых капитанов — Артур Грэй.
 1988 — «Звёздные дневники Ийона Тихого» — Тарраканин.

Sunet pe discuri de vinil 
 «Приключения кузнечика Кузи на планете Туами» — астронавт Рэл.
 «Лебединое озеро» — принц Зигфрид.
 «Остров сокровищ» — от автора.
 «Бом-Бом-Бом, Открывается альбом…» — читает текст.
 «Письма 1878—1888 гг.» — П. И. Чайковский. Литературно-музыкальная композиция.

Videoclipuri 
 1994 — Агата Кристи — Сказочная тайга — камео
 2002 — Каста — Про Макса — камео

Recunoaștere și premii

Anii 1960 
 Artist emerit al RSFSR (28 aprilie 1961)
 Artist al poporului din RSFSR (2 iulie 1968)

Anii 1970 
 Premiul de stat al RSFSR, în numele C. C. Stanislavsky (1970) — pentru interpretarea rolului lui Egor Dmitrievici Glumov în piesa «На всякого мудреца довольно простоты» de A. N. Ostrovski.
 Câștigătorul concursului-review "masca de Aur", a fost decorat cu ordinul "masca de Argint" pentru cea mai bună interpretare de rol masculin (Сальвадор Альенде, «Неоконченный диалог») (1976).
 Artist al poporului din URSS (12 octombrie 1976).
 Ordinul Drapelul Roșu De Muncă (1978)
 Medalia de aur, în numele A. P. Dovjenko pentru filmul "Soarta" (1978)
 Premiul de stat al URSS (1979) — pentru interpretarea rolului lui Tihon Ivanovici Брюханова în кинодилогии "Iubirea pământului" și "Soarta".

Anii 1980 
 Ordinul Lenin (1988)

Anii 1990 
 Premiul de stat al Federației Ruse în domeniul literaturii și artei 1994 (29 mai 1995) — pentru spectacolul de Stat academice teatrului Eugene. ""Fără vinovăție виноватые" pe piesa de A. N. Ostrovski.
 Ordinul "Pentru merite în fața Patriei" de gradul III (17 octombrie 1996) — pentru merite față de stat și contribuții deosebite la dezvoltarea culturii și artelor.
 Mulțumiri Președintelui Federației Ruse (25 aprilie 1998) — pentru contribuția personală la dezvoltarea artei teatrale și, în legătură cu marcarea a 70 de ani de la nașterea.
 Premiul "Crystal Turandot" (1998).
 Festivalul de film "Vivat cinema Rusia!" în Sankt-Petersburg (Premiul Pentru "loialitatea față de idealul în artă") (1998).
 Premiul de afaceri "Idol" pentru înaltă slujirea artei (1999).

Anii 2000 
 Premiul Președintelui Federației Ruse în domeniul literaturii și artei 2003 (13 februarie 2004) — remarcabil creativ și științific contribuție artistică cultura Rusiei
 Festivalul de film "Amur toamna" în Blagoveșcensk (spec. premiul Pentru "onoarea și demnitatea") (2005)
 Ordinul "Pentru merite în fața Patriei" de gradul II (10 iunie 2008) — pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei artei teatrale și cinematografice, mulți ani de activitate creatoare
 Чеховская medalia (2010)
 Rusă națională актерская premiul în numele lui Andrei Mironov "Figaro" (2011).
 Membru de onoare al academiei Ruse de arte
 Laureat al premiului "Steaua театрала" la nominalizarea "Legenda scena" (2013)

Cărți 
 Яковлев Ю. Альбом судьбы моей. — М.: Искусство, 1997. — 288 с. — ISBN 5-210-01364-2.
 Яковлев Ю. Между прошлым и будущим. — М.: Астрель; АСТ, 2003. — 320 с. — ISBN 5-17-021054-X, ISBN 5-271-07462-5.

Note

Bibliografie 
 Касьянова Л. И. Юрий Яковлев. — М.: Союз кинематографистов СССР, 1988.
 Баженова Л. Юрий Яковлев // Театр имени Евг. Вахтангова / Ред.-составитель Б. М. Поюровский. — М.: Центрполиграф, 2001. — С. 384—396. — ISBN 5-227-01251-2.
 Ф. И. Раззаков. Досье на звёзд. Кумиры всех поколений. — М.: Эксмо-Пресс, 1999. — С. 624.

Legături externe
 Yuri Yakovlev — Enciclopedie a cinematografiei
 Yuri Яковлеву la a 50-a aniversare a — poem V. Vysotsky
 Ultima portul de agrement. Memorie Yuri Yakovlev

Nașteri în 1928
Decese în 2013
Actori sovietici
Actori ruși
Regizori sovietici
Regizori ruși